Lelenco dei personaggi storici più ricchi raccoglie le stime pubblicate del patrimonio netto (correggendo l'inflazione) e delle fortune dei personaggi storici più ricchi. A causa delle complicazioni derivanti dalle diverse definizioni di ricchezza, dal modo in cui viene misurata, dai vari modelli economici utilizzati nel corso della storia, nonché da altri fattori ambigui, questo articolo discute degli individui più ricchi nei seguenti periodi storici separati: antichità, medioevo e periodo moderno . Di conseguenza, a causa delle difficoltà menzionate in precedenza, non è possibile determinare la persona più ricca di tutta la storia.

Per il periodo moderno, la ricchezza può essere misurata più o meno oggettivamente tramite l'aggiustamento dell'inflazione, ad esempio confrontando il PIL nominale degli Stati Uniti nei rispettivi periodi, e poi convertendolo in dollari statunitensi contemporanei. Per la storia medievale e antica, il confronto delle ricchezze diventa più problematico, principalmente per l'inesattezza o inaffidabilità dei documenti, ma anche per la difficoltà di confrontare un'economia preindustriale con una moderna, e soprattutto in presenza di una monarchia assoluta, dove un intero regno o impero è considerato proprietà personale del sovrano. Quest'ultimo fattore è un problema anche del primo periodo moderno e del periodo moderno in sé, ad esempio vari economisti nominano Joseph Stalin tra le 10 persone più ricche di tutti i tempi per il suo "controllo completo di una nazione con il 9,6% del PIL globale".

Escludendo monarchi e autocrati, gli individui indipendenti più ricchi nella storia del capitalismo sono a tratti identificati nelle personalità di Jakob Fugger (morto nel 1525), che era della prima famiglia di mercanti e banchieri moderna, i Fugger,  figure di spicco di Delhi, in India, del Sultanato di Bengala, dell'Impero Mughal e gli imprenditori americani dell'inizio del XX secolo, tra cui Andrew Carnegie (morto nel 1919) e John D. Rockefeller (morto nel 1937). Uno tra questi uomini è spesso considerato la persona più ricca di tutti i tempi.

Nonostante la famiglia Rothschild abbia ottenuto lo status di famiglia di banchieri più ricca nel 19º secolo, la loro ricchezza è stata distribuita solo tra un certo numero di membri della famiglia, impedendo loro di figurare tra gli individui più ricchi. Il più ricco tra i Rothschild era il capo del suo ramo inglese, Nathan Mayer Rothschild (morto nel 1836), la persona più ricca del suo tempo. Bernstein e Swan in All the Money in the World (2008) menzionano i primi quattro americani più ricchi di sempre - tutti i magnati della Gilded Age - rispettivamente: John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Cornelius Vanderbilt e William Henry Vanderbilt; Henry Ford si è classificato solo 12 °.

Note

Liste di storia